Slimani () est un nom de famille dérivé du prénom Slimane, variante de Sulayman, notamment porté par :

 Aghiles Slimani (1982-), nageur algérien.
 Chico Slimani (1971-), chanteur britannique d'ascendance marocaine.
 Hedi Slimani (1987-), boxeur belge.
 Islam Slimani (1988- ), footballeur international algérien.
 Kacem Slimani (1948-1997), ancien footballeur marocain.
 Laura Slimani (1989-), femme politique française.
 Leïla Slimani (1981-), écrivaine et journaliste franco-marocaine.
 Othman Slimani (1941-2014),  économiste, banquier et haut fonctionnaire marocain, père de la précédente.
 Rabah Slimani (1989-), joueur de rugby à XV français.
 Saïd Slimani (1850-1924), personnalité kabyle de Tizi Ouzou.
 Smaïl Slimani (1956-), footballeur international algérien.